Frya è la Dea che, secondo l'Oera Linda (considerato uno scherzo dagli studiosi), diede il nome al popolo germanico dei Frisoni.

Descrizione

Figlia di Wr-alda, Dio principale, e Irtha, la Grande Madre, si dice che lei e le sorelle Lyda e Finda siano le progenitrici di tutta la razza umana. Il giorno a lei dedicato è il venerdì, ed è l'equivalente frisone della dea norrena Freyja (o Frija in olandese). 

Attraverso una nascita vergine, Frya e le due sorelle generarono dodici figli e dodici figlie ognuna. I discendenti di Frya furono i Frisoni, e dopo aver vissuto con loro per sette generazioni (secondo l'Oera Linda) li riunì nel 2194 a.C. donandogli il proprio Tex, o Leggi. Queste includevano l'istituzione di un gruppo di sacerdotesse che, emulando Frya stessa, erano votate alla castità, ed erano guidate da un gruppo di "madri" di cui la principale veniva chiamata Fasta. Dopo aver donato agli uomini il Tex, Frya ascese al paradiso durante una terribile inondazione avvenuta poco dopo. 

Il punto da cui ascese prese il nome di Texland (l'odierna Texel).

Note

Bibliografia

J.G. Ottema e W.R. Sandba

Frisoni
Divinità germaniche